Rokci je lahko:
 Rokci, Aleksandrovac (Srbija)
 Rokci, Ivanjica (Srbija)